Programmer’s Notepad — свободный текстовый редактор для Windows, в основном ориентированный на программистов, которые работают с исходным кодом. Он был выпущен в 1998 году «Echo Software» (это торговая марка автора программы, Саймона Стила). В 2002 году текстовый редактор был полностью переписан, и базировался на компоненте Scintilla, но при этом сохранил развитие двух редакций, PN1 и PN2.

Описание 
Ключевыми особенностями текстового редактора являются: поддержка вкладок для работы с несколькими документами в одном окне, возможность сворачивания кода, проверка орфографии, а также функция подсветки синтаксиса для многих популярных языков программирования. Последняя реализована с помощью плагинов, называемых «схемами» («schemes»). Схемы файлов для PN1 не совместимы с PN2, и наоборот.

Подсветка синтаксиса 
Assembler, C++, CSS, HTML, INI, Java, JavaScript, AutoLISP, Pascal, Perl, SQL, Visual Basic, Verilog, VHDL и XML.

Особенности 
 Поддержка MDI-табов для работы с несколькими документами в одном окне.
 Подсветка синтаксиса для многих языков программирования, а также их настройка с помощью схем.
 Интернациональная поддержка интерфейса.
 Сворачивание кода.
 Регулярные выражения для поиска и замены (полный синтаксис Perl).
 Сплит просмотр документа.
 Закладки.
 Экспорт текста в HTML и RTF.
 Поддержка UTF8/16.
 Работа с DOS/Windows, Unix- и Mac-форматами перевода строки.
 Создание сценариев Python.
 Поддержка неограниченного количества самонастраиваемых схем.

См. также 
 Список текстовых редакторов

Ссылки 
 Официальный сайт

Свободные текстовые редакторы
Свободное программное обеспечение только под Windows
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение с лицензией BSD
Scintilla